Амстердамский договор (1717) — конвенция между Францией, Россией и Пруссией.
 Амстердамский договор (1997) — договор о внесении изменений в существующие договоры Европейского союза.